Писаревская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Писаревская волость (Богучарский уезд) — в составе Воронежской губернии
 Писаревская волость (Балтский уезд) — в составе Подольской губернии
 Писаревская волость (Сумский уезд) — в составе Харьковской губернии